Чургау има више значења:

 Чургау (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Чургау (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији